Уилламетт:

 Уилламетт — река в США, на северо-западе штата Орегон.
 Уилламетт (водопад)
 Уилламетт (долина) — регион в штате Орегон (США).
 Уилламетт (метеорит) — крупнейший метеорит из найденных на территории США;

См. также 
 Willamette — кодовое название ядра процессора Pentium 4